Toto je seznam nejčastějších ženských jmen v Maďarsku. Zahrnuje 100 nejčastějších jmen. Údaje jsou aktuální k roku 2014.

Reference 

Ženská jména
ženská jména